Eupatoria – città della Crimea
 Eupatoria (Ponto) – antica città del Ponto
 Comune di Eupatoria  – municipalità della Crimea

Pagine correlate

Evpatoria